Messua – genere di ragni della famiglia Salticidae
 Messua – personaggio dei racconti di Il libro della giungla e Il secondo libro della giungla